Piet Hein en Piet Heyn kunnen verwijzen naar:

Piet Hein (zeevaarder) (1577-1629), Nederlands kapitein en vlootaanvoerder, bekend van de verovering van de Zilvervloot.
Piet Hein (lied), een kinderlied, gecomponeerd door Johannes Viotta in 1844.
Straatnamen
Piet Heinstraat, straat in Den Haag.
Piet Heynsplein, plein in Rotterdam waar het standbeeld staat van de zeevaarder Piet Hein.
Piet Heynstraat, straat in Rotterdam waar de bekende zeevaarder Piet Hein geboren is.
Piet Heintunnel, tunnel in Amsterdam.
Schepen
 Piet Hein (schip, 1937), Koninklijk Jacht, was eigendom van koningin Juliana en prins Bernhard, nog altijd in bezit van de koninklijke familie.
 Piet Hein (schip, 1774), een Nederlands linieschip.
 Piet Hein (schip, 1799), (ex-Princess Royal).
 Piet Hein (schip, 1803), een Nederlandse kanonneerschoener.
 Piet Hein (schip, 1813), een Nederlands linieschip.
 Hr.Ms. Piet Hein (1893), een Nederlands pantserschip.
 Hr.Ms. Piet Hein (1929), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Piet Hein (1945), een Nederlandse torpedobootjager van de S-klasse.
 Hr.Ms. Piet Hein (1981), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.
Andere personen
Piet Heyn (architect) (1856-1929), Nederlandse architect.
Piet Hein (wetenschapper) (1905-1996), Deens dichter, wiskundige en architect.
Piet Heins (1907-1973), Nederlands componist en collaborateur.
Piet Hein Donner (1948), Nederlands politicus, vicevoorzitter van de Raad van State.